Der Mersin Cup 2012 war ein Tennisturnier, das vom 9. bis 15. April 2012 in Mersin stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2012 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 14 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 155 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 158 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 165 kB)

ATP Challenger Tour 2012
Tennisturnier in Mersin